Capri puede hacer referencia a:

Personas 
  Joan Capri (1917-2000), actor y humorista español;
  Peppino di Capri (1939-), cantante y compositor italiano;
  Capri Virkkunen (1972-), cantante finlandesa;

Lugares, localidades y divisiones administrativas 
  Isla de Capri, isla italiana en el mar Tirreno;
  Capri, principal municipio de la isla de Capri;
  Capri Leone, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia;

Otros 
 Pantalón capri, prenda de vestir veraniega;
  Una denominación de origen de vino italiano.
 Acrónimo de Clubes Asociados Progreso Rowing e Independiente de Posadas, Misiones, Argentina.
 Una marca de chocolates derivada de Nestlé.
 Calle en la Ciudad de Temuco, Chile